Улица Толмачёва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Толмачёва — улица в посёлке Шумилино Витебской области.

Россия 
 Улица Толмачёва — улица в Екатеринбурге.
 Улица Толмачёва — улица в Ростове-на-Дону.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Толмачёва — улица в историческом районе Володарский.
 Улица Толмачёва — улица в Павловске.
 Улица Толмачёва — прежнее (1919/1920—1991) название Караванной улицы.
 Улица Толмачёва — улица в Смоленске.

См. также 
 Толмачёвская улица